Приблуда, может означать:
 Приблуда — присталое животное или человек, кто-либо приблудившийся, присоседившийся, навязчиво, либо при молчаливом попустительстве присоединившийся; бродяга, постоянно или на время осевший у кого-либо.
 Приблуда — безбрачное дитя, нагулянный, зачатый, рождённый вне брака ребёнок.
 «Приблуда» — короткометражный игровой фильм, режиссёра В. В. Ямбурского.

Фамилия 
 Приблуда, Абрам Соломонович (1900—1978) — советский еврейский языковед-ономаст, историк и библиограф.